Eley ist der Familienname folgender Personen:

 Bryan Eley (* 1939), britischer Geher
 Charles Eley (1902–1983), britischer Ruderer
 Dan Eley (1914–2015), englischer Chemiker
 Geoff Eley (* 1949), britischer Historiker für deutsche Geschichte
 Jon Eley (* 1984), britischer Shorttracker
 Lothar Eley (1931–2020), deutscher Philosoph, Logiker und Phänomenologe
 Mike Eley (* 1960), britischer Kameramann und Dokumentarfilmer

Sonstiges:
 Eley Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Eley Brothers, britischer Munitionshersteller